Sikuiuitteq bezeichnet:
 Sikuiuitteq (Fjord, Ammassalik, nördlich), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Sikuiuitteq (Fjord, Ammassalik, südlich) (Mogens Heinesen Fjord), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland